seminarium – forma zajęć dydaktycznych na uczelniach wyższych dla studentów ostatnich lat przygotowująca do pisania prac dyplomowych
 seminarium duchowne – szkoła kształcąca duchownych (średnia albo wyższa)
 seminarium nauczycielskie – szkoły zawodowe, zakłady kształcenia nauczycieli